Томашица може да се односи на:

 Томашица (Приједор), насеље града Приједора, Република Српска, БиХ
 Томашица (Гарешница), насеље града Гарешнице, Славонија, Република Хрватска